William Shepard ist der Name folgender Personen:

* William Shepard (1737–1817), US-amerikanischer Politiker
 William Biddle Shepard (1799–1852), US-amerikanischer Politiker
 William Pierce Shepard (1870–1948), US-amerikanischer Romanist, Provenzalist und Mediävist